Jméno a příjmení Sergio Romero má více nositelů:
 Sergio Germán Romero (* 1987) – argentinský fotbalista
 Sergio Esteban Romero Méndez (* 1988) – kolumbijský fotbalista